Rudolf von Baden bezeichnet folgende Personen:

Rudolf I. (Baden) (1230–1288), Markgraf von Baden
Rudolf I. (Hachberg-Sausenberg) († 1313), Markgraf von Baden-Hachberg-Sausenberg
Rudolf II. (Baden) († 1295), Markgraf von Baden
Rudolf II. (Hachberg-Sausenberg) (1301–1352), Markgraf von Baden-Hachberg-Sausenberg
Rudolf III. (Baden), Markgraf von Baden
Rudolf III. (Hachberg-Sausenberg) (1343–1428), Markgraf von Baden-Hachberg-Sausenberg
Rudolf IV. (Baden) († 1348), Markgraf von Baden
Rudolf IV. (Hachberg-Sausenberg) (1426/1427–1487), Markgraf von Baden-Hachberg-Sausenberg
Rudolf V. (Baden) (genannt der Wecker), Markgraf von Baden
Rudolf VI. (Baden) (genannt der Lange; † 1372), Markgraf von Baden
Rudolf VII. (Baden) († 1391), Markgraf von Baden
Rudolf von Baden (1481–1532), nicht-regierender Markgraf und Prinz von Baden, Domherr in Mainz, Köln, Straßburg und Augsburg
Rudolf von Baden (Johanniterkomtur), illegitimer Sohn des Markgrafen Jakob I. von Baden, Komtur der Kommenden Freiburg und Überlingen
Rudolf Hesso von Baden, Markgraf von Baden